Чемпионат Европы по стендовой стрельбе 2014 года прошёл с 30 июля по 13 августа в Шарлошпусте (Венгрия).

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте Международной федерации стрельбы (ISSF)

2014